Christian Kit Goguen (né le ) est un auteur-compositeur-interprète et un comédien acadien de Saint-Charles, Nouveau-Brunswick (Canada). La plupart de son répertoire est en français mais il chante aussi en anglais.

Biographie 
Christian "Kit" Goguen commence sa carrière en tant que bassiste et se produit sur des scènes telles que la Santa-Cali-Gon Festival à Kansas City et avec le groupe Goguin en première partie d'Allanah Miles à Montréal. Il étudie au département d'art dramatique de l'Université de Moncton, travaille en tant que comédien avec le théâtre l'Escaouette et fait également partie de la production Samuel où il incarne le personnage Émerie.

En 2002, il a été le grand gagnant du concours « Les choix du futur » organisé par la Radio Choix-Fm de la région de Moncton. En juillet 2003, il reçoit les honneurs de la  du Gala de la chanson de Caraquet notamment dans la catégorie Chanson primée avec Je ne suis plus d'ici et aussi dans la catégorie Auteur-compositeur-interprète.

Il publie un premier album en 2005. Depuis, il assure des tournées de spectacles dans les provinces de l'Atlantique, le Québec, la France et la Suisse, la Belgique, ainsi que dans l'ouest canadien.

Spectacle

Cirque du soleil (singer) 

 Corteo
 Zarkana
 Totem

Discographie 

Christian Kit Goguen (2005)
De l'ivresse à l'inconnu (2009)

Liens externes 

Naissance en septembre 1978
Acteur acadien
Acteur néo-brunswickois
Chanteur acadien
Chanteur néo-brunswickois
Naissance au Nouveau-Brunswick